Captain Blue (Viewtiful Joe), een personage uit de gameserie Viewtiful Joe.
 Captain Blue Jr., eveneens een personage uit de gameserie Viewtiful Joe.
 Captain Blue (Captain Scarlet), een personage uit de twee Captain Scarlet series